Poniżej znajduje się lista wszystkich wyemitowanych odcinków serialu Fala zbrodni.

Bibliografia 

 

Listy odcinków seriali telewizyjnych